

Accezioni comuni
Manna – prodotto ottenuto da alcune specie del genere Fraxinus (frassini).
Manna – cibo del popolo d'Israele dopo l'Esodo dall'Egitto
Manna santa – liquido trasudato da reliquie o da immagini sacre

Botanica
Albero della Manna (Fraxinus ornus) –, pianta della famiglia delle Oleaceae, (conosciuta come Orniello o Orno)

Cinema
Manna – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
Manna – film del 2008 diretto da Hubert Gotkowski

Persone
Manna (...-...) – calciatore italiano
Manna, pseudonimo di Mariam Jäntti (1977) – cantante finlandese
Aldo Manna (1892-...) – politico italiano
Andrea Manna (1929-2009) – avvocato e politico italiano
Angelo Manna (1935-2001) – giornalista e politico
Christian Manna (1975) – pilota motociclistico italiano
Cristoforo Manna (1704 – ?) – compositore italiano
Filippo Manna (1922-2009) – ingegnere italiano
Gaetano Manna (1751-1804) – compositore italiano
Giacinto Manna (1706-1768) – clavicembalista italiano
Giovanni Manna (1813-1865) – politico italiano
Luigi Manna (1942) – politico italiano
Michael Manna (1971) – wrestler statunitense
Paolo Manna (1872-1952) – presbitero italiano
Ruggero Manna (1808-1864) – compositore italiano
Vincenzo Manna (1977) – drammaturgo, regista teatrale e sceneggiatore italiano

Altro
Manna – album del gruppo rock statunitense Bread
Ghiacciaio Manna –  ghiacciaio della Terra di Oates, in Antartide

Pagine correlate
Gennaro Manna
Isola Manna